Статистическите региони на Словения () са:

Източници

Външни препратки 
 hidra.srce.hr (PDF формат)